Kozarac est un toponyme qui peut désigner :

Kozarac, une localité située sur le territoire de la Ville de Prijedor et dans la République serbe de Bosnie ;

Kozarac, un village situé dans la municipalité de Čeminac, comitat d'Osijek-Baranja ;
Kozarac, un village situé dans la municipalité de Gvozd, comitat de Sisak-Moslavina.